

Personnalités
Jack Brooks (1912-1971), parolier américain.
 (1922-2012), représentant au Congrès américain.

Cinéma
Jack Brooks : Monster Slayer film canadien de Jon Knautz (2008)